Patow ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Patow (1798–1858), deutscher Verwaltungsbeamter
 Egon von Patow (1837–1917), preußischer Generalmajor
 Hermann von Patow (1801–1884), Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Otto Patow (1847–1932), Hamburger Weingroßhändler und Politiker
 Robert von Patow (1804–1890), preußischer Beamter und Politiker